Алекса Нова (, ) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась 24 января 1994 года в Лас-Вегасе. Имеет норвежские, французские, английские и шотландские корни. Когда Алекса была ещё маленькой, то её родители развелись, хотя она продолжала видеться с обоими. В подростковом возрасте она была независимой девочкой в ​​учёбе и замкнутой в социальных отношениях, общаясь с небольшой группой друзей.

До порно работала регистратором в фирме по недвижимости. В выходные подрабатывала стриптизёршей, а также работала в эротическом видеочате под именем Annalexa.

В 2015 году, в возрасте 21 года, дебютировала в порноиндустрии. Это произошло в тот момент, когда она решила изменить сценическое имя, укоротив существующее по совету подруги.

Снимается для таких студий, как Evil Angel, Kick Ass, Lethal Hardcore и Digital Sin. Интересы актрисы представляет агентство LAX Models.

На июнь 2019 года снялась более чем в 190 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Teens Love Anal 2,
 Anal Rookies,
 Barefoot Confidential 90,
 Fantasy Solos 15,
 Fuck Girls,
 Girl Fiction,
 Licking Lesbians,
 POV Mania 2,
 Pretty Kitties.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами